Графы Кибург — название двух дворянских родов, основные владения которых находились на территории современной северной и восточной Швейцарии.
 Кибурги были боковой линией графов Диллинген, которые называли себя по замку Кибург в кантоне Цюрих.
 После вымирания рода Кибург в мужской линии в 1263 году значительная часть владений перешла к ветви Габсбургов (потомкам Рудольфа III) получившей название Кибург (или Ной-Кибург).

Графы Диллинген-Кибург 

Графский род возник благодаря браку Адельгейды, дочери , последнего графа Тургау, сеньора Винтертура, с  фон Диллинген, и получило название от новой резиденции замка Кибург.

В XI веке графы Дилленген из Баварии приобрели владения на территории современной восточной Швейцарии. Благодаря браку Хартманна I Диллинген (- 1120) с Адельгейдой они получили обширные владения в Тургау, в том числе и замок Кибург. Происхождение Адельгейды оспаривается в историографии. Она могла бы быть наследницей графов Грюнинген-Винтертур (Grüningen-Winterthur) или графов Винтертура (Winterthurer), боковой ветви графов Нелленбург. Возможно, она была дочерью Адальберта, последнего сеньора Винтертура, который вместе с братом (императорским знаменосцем ) погиб в 1053 году в битве при Чивитате против норманнов.

Внуки Хартманна фон Диллинген разделили земли на швейцарские и швабские владения. При этом  стал Хартманном I Кибург получив имя от владений в Швейцарии. Кибурги были вассалами герцогов Швабии из рода Гогенштауфенов. В 1172/1173  году Кибурги вместе с Гогенштауфенами и Церингенами унаследовали обширные владения графов Ленцбург (в сегодняшней Швейцарии и в южной Германии).

Пресечение основной линии герцогов Церинген в 1218 году позволило Кибургам расширить свои владения, так как Анна фон Церинген, сестра Бертольда V, была женой Ульриха III фон Кибурга (-1227). В борьбе за наследство с другими родственниками Церингенов, Ульрих III смог утвердится во владениях Церингенов, расположенных на левом берегу Рейна и в Бургундии, включая города Фрибур, Тун и Бургдорф. Но в 1226 году Гогенштауфены отказались поддержать претензии графов Кибург на город Цюрих и монастырь Санкт-Галлен. Поэтому в середине XIII века графы Кибург обратились против Гогенштауфов и стали основной опорой антигогенштауфской коалиции на территории современной Швейцарии.
Кибурги вели активную брачную политику. , внук Ульриха III женился на Анне Рапперсвиль, а затем на Елизавете дочери Гуго пфальцграфа Бургундии. Его дядя, , был женат на Маргарите Савойской, а его сестра Хедвига выйдя замуж за Альбрехта IV Габсбурга, родила Рудольфа I, от которого ведут род все современные Габсбурги.

В 1250/1251 году бездетный Хартманн IV передал западную часть своих владений с центром в Бургдорфе племяннику Хартманну V. Всё правление Хартманна V прошло в борьбе с Берном и Савоей. После смерти Хартманна V в 1263 году и Хартманна IV в 1264 году единственная наследница, Анна фон Кибург, была ещё несовершеннолетней. Её опекуном стал родственник Рудольф I Габсбург.

Графы Кибург и Лауфенбург 

Новая династия графов Кибург или Ной-Кибург возникла в 1271 году в результате брака Анны Кибург и Эберхарда I Габсбург-Лауфенбурга (бывшего родственником Рудольфа I).

Графы Ной-Кибург оказались в тяжелом положении, их окружали сильные соседи: Берн, Швейцарская конфедерация, Савойя и Габсбурги. Хроническое отсутствие денег привело к постепенной продаже владений Берну. Сильный урон графам Кибург принесла братоубийственная война Хартманна II и Эберхарда II. Эберхард II, чтобы упрочить своё положение, продает свои владения Берну и вновь берет их в лен. Его сын  пытаясь найти поддержку у Австрийских Габсбургов продает им Бургорф, Тун.
Началом конца графов Ной-Кибург стало неудачное нападение графа Рудольфа II 11 ноября 1382 года на город Золотурн. В последующей войне Кибурги проиграли Швейцарской Конфедерации и должны были заключить неблагоприятный мир. Берн приобрел города Бургорф, Тун и ландграфство Бургундию. Граф Эгон II стал наемником во Франции. Со смертью в Берне в 1417 году Бертольда I род Ной-Кибург угас.

Генеалогическая схема

См. также 
 Графство Кибург
 Замок Кибург

Ссылки 
 
 
 
 

Графы Кибург 
Дворянство Швейцарии